Ovikens kyrka kan syfta på:

 Ovikens gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Oviken byggd under medeltiden, restaurerad 1935
 Ovikens nya kyrka – en nygotisk kyrkobyggnad i Oviken byggd 1905